Keresztúr steht für:
 Keresztúrm, ungarischer Name der Gemeinde Hostie im Westen der Slowakei
 Keresztúrm, bis 1948 Name der Gemeinde Križovany nad Dudváhom im Westen der Slowakei
 Keresztúr, ungarischer Name des Dorfes Cherestur im Kreis Timiș in Rumänien (Pusztakeresztúr)
 Keresztur, ungarischer Name des Dorfes Cruceni im Kreis Timiș in Rumänien (Torontálkeresztes)